Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1984 (offiziell: 1984 Asian Championship for Women), die zehnte Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 13. und 24. Oktober 1984 in Shanghai, Volksrepublik China statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Südkoreanische Basketballnationalmannschaft, die zum achten Mal, zum vierten Mal in Folge, die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Zunächst wurden in einer Vorrunde die Teilnehmer für die spätere Finalrunde ermittelt. Die Mannschaften wurden in der Vorrunde zunächst in Gruppen zu je fünf Mannschaften eingeteilt. Dort spielte jede Mannschaft gegen die andere Mannschaften der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass pro Mannschaft vier Spiele absolviert wurden. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die drei punktbesten Mannschaften einer Gruppe zogen in die Finalrunde ein, wohingegen die anderen Mannschaften in eine Platzierungsrunde einzogen. Sowohl in der Final- wie auch in der Platzierungsrunde wurde das Ergebnis gegen den Gegner aus der eigenen Vorrundengruppe mit hinzugezählt. Gespielt wurde wie auch in der Vorrunde in Form einer Gruppenphase. Die beiden bestplatzierten Mannschaften der Finalrunde zogen in das Finale ein, wohingegen die Mannschaften auf Platz drei und vier in das Spiel um Platz drei einzogen. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsrunde um die Plätze sieben bis zehn

Finalrunde

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1984 Asian Championship for Women ()
 Ergebnisse ()

Frauen #1984
Basketballwettbewerb in der Volksrepublik China
Basketballveranstaltung 1984
Asienmeisterschaft der Damen 1984
Frauenbasketballwettbewerb
Frauen (Volksrepublik China)